

Товарищеский матч

Товарищеский матч

Отборочный матч к ЧЕ-1988

Отборочный матч к ЧЕ-1988

Товарищеский матч

Отборочный матч к ЧЕ-1988

Товарищеский матч

Отборочный матч к ЧЕ-1988

Отборочный матч к ЧЕ-1988

1987
Футбол в СССР в 1987 году